Пластрон — многозначный термин.

Значения 
 Пластрон — брюшной щит панциря черепах.
 Пластрон — узкая полоса ткани на шее с остроугольными концами, предшественник современного галстука.
 Пластрон — элемент экипировки фехтовальщика, а в средние века элемент кирасы.
 Пластрон — защитная панель в электрощите. Предназначена для защиты персонала от токоведущих элементов монтажа.